Revenge of the Mummy ist der Name mehrerer Achterbahnen in den Universal Studios:

Revenge of the Mummy (Florida)
Revenge of the Mummy – The Ride (Hollywood)
Revenge of the Mummy (Singapore)

en:Revenge of the Mummy
nl:Revenge of the Mummy